Filipe Pereira pode ser:

 O musíco da banda NX Zero;
 Ou o parlamentar brasileiro Filipe de Almeida Pereira.

Desambiguação